Gminy w Czechach:
 Sněžné w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Sněžné w powiecie Žďár nad Sázavou